Почита́лов — русская фамилия. Известные носители:

 Почиталов, Василий Васильевич (1903—1973) — советский художник, педагог.
 Почиталов, Сергей — российский барабанщик. Участник группы «Чёрный Кофе» (2001—2002).